Johnny Joestar – personaggio del manga Steel Ball Run di Hirohiko Araki
 Jonathan Joestar – personaggio del manga Phantom Blood
 Joseph Joestar – personaggio del manga Le bizzarre avventure di JoJo
 Sebastian Joestar – wrestler professionista cileno